Линево () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Косцежский повят, Поморское воеводство. Население — 4613 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Косцежина
 Гмина Нова-Карчма
 Гмина Скаршевы
 Гмина Стара-Кишева

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Поморского воеводства